Блонди (Blondie, реже Blondy, Blondi) может означать:

 Блонди — разговорное саркастическое прозвище девушки со светлыми волосами (блондинки).

Люди 
 Блонди, Мишель (1675—1739) — французский артист балета, балетмейстер и педагог.

Массовое искусство 
 Блонди — американский газетный комикс.
  — американский фильм 1938 года.
 Blondie — американская рок-группа.
 Blondie — их дебютный альбом.

Прочее 
 Блонди — немецкая овчарка Адольфа Гитлера.
 Блонди — американский десерт.

См. также 
 Блонд
 Блондинка
 Блондо
 Блондинчик () — одно из прозвищ Человека без имени.
 Theraphosa blondi

Примечания